Ост-Индская компания — название ряда торговых обществ в европейских странах колониальной эпохи. В каждой из крупных держав была учреждена собственная компания, наделённая монопольным правом торговли с Ост-Индией:

 Британская Ост-Индская компания — учреждена в 1600 году.
 Голландская Ост-Индская компания — учреждена в 1602 году.
 Датская Ост-Индская компания — учреждена в 1616 году.
 Португальская Ост-Индская компания — учреждена в 1628 году.
 Французская Ост-Индская компания — учреждена в 1664 году.
  — учреждена в 1717 году в Австрийских Нидерландах.
 Шведская Ост-Индская компания — учреждена в 1731 году.